RIF — сокращение:
 RIF () — Международная федерация рэндзю
 RIF () — стандарт формата семантической паутины для взаимодействия систем, основанных на правилах
 RIF () — термин из области трудовых отношений, используемый преимущественно в государственном секторе англоязычных стран; аналог терминов «сокращение штатов», «временное увольнение».

См. также 
 Риф (значения)
 Рифф (значения)